Bedrijf
 Brouwerij Boeykens, voormalige Belgische brouwerij

Personen met de achternaam Boeykens
 Gustaaf Boeykens, Belgisch politicus
 Karel Boeykens, Belgisch vakbondsbestuurder
 Lily Boeykens, Belgisch feministe
 Walter Boeykens, Belgisch dirigent, muziekpedagoog en klarinettist

Nederlandse of Vlaamse achternaam